San Rafael (nome in spagnolo dell'arcangelo Raffaele) è il nome di varie città e regioni, situate soprattutto nel continente americano.

Geografia 
Argentina
 San Rafael – città capoluogo della Provincia di Mendoza
 San Rafael – municipio della Provincia di Salta
 San Rafael – dipartimento della provincia di Mendoza
Bolivia
 San Rafael – comune nel dipartimento di Santa Cruz
Cile
 San Rafael – città nella provincia di Talca
 Laguna di San Rafael – laguna cilena
 Parco Nazionale Laguna San Rafael – parco nazionale cileno
Colombia
 San Rafael – comune nel dipartimento di Antioquia
Costa Rica
 San Rafael – distretto del cantone di Alajuela
 San Rafael – distretto del cantone di Escazú
 San Rafael – distretto del cantone di Esparza
 San Rafael – distretto capoluogo del cantone di Guatuso
 San Rafael – distretto del cantone di La Unión
 San Rafael – distretto del cantone di Montes de Oca
 San Rafael – distretto capoluogo del cantone di Oreamuno
 San Rafael – distretto del cantone di Poás
 San Rafael – distretto del cantone di Puriscal
 Cantone di San Rafael – cantone della provincia di Heredia
 San Rafael – distretto capoluogo del cantone omonimo
 San Rafael – distretto del cantone di San Ramón
 San Rafael – distretto del cantone di Vázquez de Coronado
 San Rafael Abajo – distretto del cantone di Desamparados
 San Rafael Arriba – distretto del cantone di Desamparados
 El Salvador
 San Rafael – città nel dipartimento di Chalatenango
 San Rafael Cedros – città nel dipartimento di Cuscatlán
 San Rafael Obrajuelo – città nel dipartimento di La Paz
 San Rafael Oriente – città nel dipartimento di San Miguel
Filippine
 San Rafael – municipalità delle Filippine nella Provincia di Iloilo
 San Rafael – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bulacan
Guatemala
 San Rafael la Independencia – comune nel dipartimento di Huehuetenango
 San Rafael las Flores – comune nel dipartimento di Santa Rosa
 San Rafael Petzal – comune nel dipartimento di Huehuetenango
 San Rafael Pié de la Cuesta – comune nel dipartimento di San Marcos
Honduras
 San Rafael – città honduregna nel dipartimento di Lempira
Messico
 San Rafael – città nel Coahuila
 San Rafael – città nel Sonora
 San Rafael – città nel Sinaloa
 San Rafael de las Tortillas – città nel Tamaulipas
 San Rafael – municipalità dello stato di Veracruz
 San Rafael – città nel Zacatecas
 Nicaragua
 San Rafael del Norte – comune nel dipartimento di Jinotega
 San Rafael del Sur – comune nel dipartimento di Managua
 Paraguay
 San Rafael del Paraná – distretto nel dipartimento di Itapúa
Spagna
 San Rafael del Río – città nella provincia di Castellón
Stati Uniti d'America
 San Rafael – città della California
 San Rafael – città del Nuovo Messico
 Montagne di San Rafael – catena montuosa della California
 San Rafael – fiume dello Utah
 Gruppo di San Rafael – gruppo montuoso negli Stati Uniti d'America occidentali

Venezuela
 San Rafael de Onoto – città nel Portuguesa
 San Rafael del Piñal – città nel Táchira
 San Rafael de Carvajal – città nel Trujillo
 San Rafael del Moján – città nel Zulia

Religione 
 Missione di San Rafael Arcángel – missione spagnola in California

Pagine correlate 
 Saint-Raphaël